Mario Conte – calciatore (1910)
Mario Conte – politico (1979)